De graduaalpsalmen of trappsalmen is de verouderde, vooral in de rooms-katholieke traditie gebruikte aanduiding voor de bedevaartspsalmen, pelgrimsliederen die gezongen werden door mensen die op bedevaart waren naar de Joodse tempel in Jeruzalem. Het is een reeks van 15 psalmen in het vijfde boek. In de Hebreeuwse Bijbel worden ze aangeduid met hun opschrift שיר המעלות, šîr ha-ma‘ălōṯ, "lied van de stijgingen/beklimmingen".

In de middeleeuwen werden ze toegevoegd aan het getijdengebed. Paus Pius V verminderde de verplichting om ze te bidden en paus Pius X hief de verplichting grotendeels op.

Ze bestaan uit vijf reeksen van telkens drie psalmen. De eerste psalm in elke groep verwoordt een klacht, de tweede drukt vertrouwen uit en de derde is een feestelijk danklied of hymne.

We gebruiken hier voor de psalmen de oude nummering en notitie uit de Leuvense Bijbel van 1548.

 Op weg naar Jeruzalem:
 Psalm 119: Ad Dominum cum tribularer. TOtten Heere heb ick gheroepen als ick verdruct worde, ende hy heeft my verhoort.
 Psalm 120: Leuaui oculos meos. ICk heb mijn ooghen opghehauen tot die berghen van waer mijn helpe comen sal
 Psalm 121: Letatus sum. ICk ben verblijdt int ghene dat my gheseyt es, int huys des Heeren sullen wy gaen.
 God helpt:
 Psalm 122: Ad te leuaui. TOt v heb ick mijn ooghen opghehauen, die in die hemelen woont.
 Psalm 123: Nisi quia Dominus. EN hadde die Here in ons niet gheweest, laet nu Israel segghen,
 Psalm 124: Qui confidunt. DIe inden Heere betrouwen als den berch Sion, en sal niet beroert worden indereewicheyt die daer woont
 God zegent:
 Psalm 125: In conuertendo. ALs die Heere wederom keerde die gheuanghenisse van Sion, soo sijn wy gheworden als ghetroost
 Psalm 126: Nisi dominus aedificauerit. TEn sij dat die Heere het huys timmere, soe hebben sij te vergheefs ghearbeyt die dat timmeren. Ten sij dat die Heere die stadt beware, te vergheefs waect hy diese bewaert.
 Psalm 127: Beati omnes qui timent. SAlich sijn sij alle die den Heere vreesen, die wandelen in sijn weghe
 Veilig bij God:
 Psalm 128: Sepe expugnauerunt. DIcmael hebben sij my bestreden van mynder ioncheyt aff, laet Israel dat nu segghen.
 Psalm 129: De profundis. VVt die diepten heb ick gheroepen tot v Heere,
 Psalm 130: Domine non est exaltatum. HEere mijn herte en is niet verhauen, noch mijn ooghen en sijn niet opghehauen. Noch ick en heb niet ghewandelt in groote dinghen, noch in wonderlijcke dinghen bouen my.
 Zegen de gezegende:
 Psalm 131: Memento Domine. GHedenct Heere Dauids, ende alle sijnder saechtmoedicheyt
 Psalm 132: Ecce quÀm bonum. SIet hoe goet ende hoe ghenuechlijck eest, die broeders te woonen met malcanderen te samen.
 Psalm 133: Ecce nunc benedicite. SIet ghebenedijt nu den Heere, alle ghy knechten des Heeren. Die staet in thuys des Heeren, in die voerhouen van thuys ons Gods.

 
Liturgie in de katholieke kerk
Liturgie in de protestantse kerk